Lettrée ist Namensbestandteil folgender französischer Gemeinden:

 Dommartin-Lettrée im Département Marne
 Bussy-Lettrée im Département Marne

Siehe auch:

 Lettré